Премьер-лига ЮАР 2010/2011 годов () — 15-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 27 августа 2010 года и закончился 21 мая 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на сайте Премьер-лиги
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com

2010/2011
ЮАР
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2010 году
Спорт в ЮАР в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011